Osolnik je lahko. 

 Osolnik, priimek več znanih ljudi
 Osolnik (vrh), 858 m visoka gora v Polhograjskem hribovju, južno od Škofje Loke in zahodno od Medvod
 Veliki Osolnik, vrh v Krimskem pogorju
 ime več naselij/vasi v Sloveniji:
 Osolnik, naselje v občini Medvode
 Veliki Osolnik, naselje v Občini Velike Lašče
 Mali Osolnik, naselje v Občini Velike Lašče
glej tudi Osojnik (razločitev)